Front Nacional Sicilià, partit polític de Sicília
 Front Nacional Somali, moviment polític històric de Somàlia
 Front Nacional del Sudan, moviment polític històric del Sudan
 Força naval salvadorenca, branca de marina de les Forces armades d'El Salvador
 Fuji Network System, xarxa de cadenes de televisió del Japó
 Forma normal de Skolem, forma d'expressió d'una fórmula en lògica matemàtica